«Стра́жи Гала́ктики» () — супергеройский фильм 2014 года режиссёра Джеймса Ганна. Сценарий написали Ганн и Николь Перлман по комиксам Marvel о команде супергероев 2008 года. 10-я по счёту лента в кинематографической вселенной Marvel (КВM), четвёртая во второй фазе. Главные роли сыграли Крис Прэтт, Зои Салдана, Дейв Батиста, Вин Дизель и Брэдли Купер. В центре сюжета — Питер Квилл и группа внеземных преступников пускаются в бега после кражи могущественного артефакта.

Перлман начала писать сценарий в 2009 году. Впервые о фильме продюсер Кевин Файги упомянул в 2010 году, а уже в 2012 году на фестивале San Diego Comic-Con кинокомикс получил зелёный свет. В сентябре того же года Ганн был назначен в качестве сценариста и режиссёра. В 2013 году был утверждён актёрский состав. Съёмки ленты стартовали в июле 2013 года на лондонской киностудии Шеппертон и завершились в октябре того же года. Музыку к фильму написал Тайлер Бэйтс. Кроме того, в саундтрек вошло несколько популярных песен 1960-х и 1970-х годов, подобранных самим Ганном. Пост-продакшн завершился 7 июля 2014 года.

Премьера «Стражей Галактики» состоялась 21 июля 2014 года в голливудском кинотеатре Долби. В американский прокат картина вышла 1 августа. Кинокомикс снискал успех у критиков, хваливших сценарий, режиссёрскую работу, игру актёров, юмор, саундтрек, визуальные эффекты и экшн-сцены. В прокате лента собрала свыше 770 миллионов долларов. На 87-й церемонии «Оскар» фильм получил номинаций «Лучшие визуальные эффекты» и «Лучший грим и причёски». В 2015 году картина выиграла премию «Хьюго» за лучшую постановку.

Сюжет 
В 1988 году, в Миссури, после смерти матери, мальчика по имени Питер Квилл похищает с Земли космический корабль Опустошителей во главе с Йонду Удонтой. В 2014 году Квилл прилетает на планету Мораг и крадёт Сферу. Забрав артефакт, Квилла окружают Корат и солдаты Крии, служащие под командованием Ронана Обвинителя. Квилл сбегает со Сферой. Узнав о краже артефакта, Йонду назначает награду за поимку Квилла. Тем временем Ронан посылает убийцу Гамору украсть Сферу.

На Ксандаре, столице Империи Нова, Квилл пытается продать Сферу. Внезапно Гамора крадёт у Квилла Сферу. Завязывается схватка, в которую вмешивается пара охотников за головами: генетически модифицированный енот Ракета и древообразный гуманоид Грут. Офицеры Корпуса Нова арестовывают всю четвёрку и заключают в тюрьму Килн. На Килне заключённый Дракс Разрушитель пытается убить Гамору за то, что Ронан убил его семью. Квилл убеждает Дракса, что Гамора может помочь ему добраться до Ронана. Гамора признаётся, что предала Ронана и намерена продать сферу своему покупателю. Квилл, Гамора, Ракета, Грут и Дракс устраивают побег из Килна и улетают на корабле Квилла, «Милано».

Разъярённый Ронан встречается с приёмным отцом Гаморы, Таносом, чтобы обсудить её предательство. Квилл и его союзники прилетают на Забвение, шахтёрскую колонию, построенную внутри гигантской отрубленной головы Целестиала. Опьяневший Дракс вызывает Ронана, пока остальные знакомятся с покупателем Гаморы — Танелииром Тиваном / Коллекционнером. Тиван вскрывает Сферу. Внутри него был спрятан Камень Силы, предмет неизмеримой силы, который уничтожает всех, кроме самых могущественных существ, владеющих им. Тиван готовится заплатить героям, но его слуга Карина внезапно хватает Камень. Происходит взрыв, который уничтожает архив Тивана вместе с Кариной. На Забвение прилетает Ронан вместе со своей армией. Дракс сражается с Ронаном, а остальные улетают на капсулах. Приспешники Ронана и приёмная сестра Гаморы Небула преследуют героев. Небула уничтожает капсулу Гаморы, оставляя её парить в космосе. Ронан побеждает Дракса, а его солдаты забирают Сферу.

Квилл сообщает Йонду свои координаты и выходит в космос спасать Гамору. Йонду прибывает и забирает пару. Ракета, Дракс и Грут пытаются уничтожить корабль Йонду, чтобы спасти Квилла и Гамору, но Квилл договаривается о перемирии, обещая отдать Сферу Йонду. Группа Квилла соглашается с тем, что битва с Ронаном означает верную смерть, но герои должны помешать ему использовать Камень Силы, чтобы уничтожить галактику. На флагмане «Тёмная Астра» Ронан вставляет Камень в свой боевой молот. Завладев силой Камня, Ронан намеревается уничтожить Ксандар, а потом убить Таноса. Небула предаёт Таноса и соглашается помочь Ронану.

На Ксандаре Опустошители и группа Квилла помогают Корпусу Нова противостоять силам «Тёмной Астры». Группа Квилла прорывается внутрь «Тёмной Астры» на «Милано». Ронан уничтожает флот Корпуса Нова силой Камня. Дракс убивает Кората; Гамора побеждает Небулу, причём последняя скрывается; группа героев остаётся в меньшинстве, а Ронан пытается их убить, но Ракета прорывается внутрь «Тёмной Астры» на корабле Опустошителей. «Тёмная Астра» терпит крушение на Ксандаре, а Грут жертвует собой ради спасения героев. Ронан выбирается из обломков, начинает унижать героев, называя их «Стражами Галактики». Он готовится уничтожить Ксандар, но Квилл с помощью танца отвлекает его, позволяя Драксу и Ракете уничтожить боевой молот Ронана. Квилл хватает Камень, сила которого пытается его уничтожить. Гамора, Дракс и Ракета хватаются за руки с Квиллом, разделяя энергию камня между собой. После этого Квилл, с помощью камня убивает Ронана, а Гамора помещает камень в сферу.

Квилл обманом отдаёт Йонду шар, якобы содержащий камень. Настоящий камень остаётся под защитой Корпуса Нова. Опустошители покидают Ксандар. Стражам снимают все судимости, а Квилл узнаёт, что он только наполовину человек, тогда как его отец принадлежит к древней инопланетной расе. Стражи улетают на отремонтированном «Милано», взяв с собой саженец Грута в горшке.

В сцене после титров Тиван сидит в своём уничтоженном архиве вместе с собакой-космонавтом Космо и антропоморфной уткой Говардом.

В ролях

Создание

Сценарий 

В 2010 году, во время San Diego Comic-Con International, глава Marvel Studios Кевин Файги поделился планами насчёт возможных проектов кинематографической вселенной Marvel (КВM), среди которых были Стражи Галактики. Через год Файги вновь заговорил о Стражах: «Есть возможность воссоздать большую космическую эпопею, на которую вроде бы намекал Тор, в космической стороне вселенной Marvel». Также продюсер упомянул, что если Стражи Галактики получат фильм, то в нём будет сниматься актёрский состав, аналогичный «Людям Икс» и «Мстителям». В 2012 году, во время San Diego Comic-Con International, Файги сообщил, что фильм находится в активной стадии разработки и выйдет 1 августа 2014 года. По словам Файги, в команду супергероев войдут Звёздный Лорд, Дракс Разрушитель, Гамора, Грут и Ракета. Также во время выставки были представлены два концепт-арта: на одном был показан енот Ракета, на другом — вся команда.

В августе 2012 года Джеймс Ганн вошёл в переговоры о режиссуре кинокомикса. Также рассматривались кандидатуры Пейтона Рида и дуэта . Режиссёр первой части о Мстителях Джосс Уидон, ставший креативным консультантом по все фильмам, предшествующим вторым «Мстителям», с энтузиазмом отнёсся к участию Ганна. «Джеймс неординарный, сумасшедший и умный, но при этом он умелец и делает всё от всего сердца… У него очень извращённый взгляд на Стражей, но это происходит от любви к материалу», — отмечал Уидон. В 2009 году Николь Перлман вошла в программу по написанию сценариев Marvel. Ей было предложено несколько менее известных персонажей для сценария. В итоге Перлман выбрала Стражей Галактики Дэна Абнетта и  из-за своего интереса к космосу и научной фантастике. Перлман два года писала черновик, погружаясь во вселенную Стражей. В конце 2011 года её попросили написать ещё один черновик, но в начале следующего года Ганну предложили помочь внести вклад в сценарий. В итоге Ганн полностью переписал сценарий, вдохновившись фильмом «Грязная дюжина». В сценарии Перлман была другая история, другие сюжетные линии персонажей и не было плеера Walkman.

В августе 2012 года Marvel Studios попросила Криса Маккоя переписать сценарий Перлман, но его имя так и не попало в титры фильма. В сентябре 2012 года на должность режиссёра картины был утверждён Джеймс Ганн. В январе 2013 года создатели фильма выбрали британскую киностудию Шеппертон для съёмок. Продюсер Виктория Алонсо сообщила, что Ракета и Грут будут созданы благодаря комбинации компьютерной графики и захвата движения. В марте того же года Файги заявил, что 95 % действий фильма будут происходить в космосе.

Подбор актёров 
В конце ноября Джоэл Эдгертон, Джек Хьюстон, Джим Стёрджесс, Эдди Редмэйн и Ли Пейс стали первым кандидатами на роль Питера Квилла. Позже в шорт-лист попали Закари Ливай, Джозеф Гордон-Левитт, Майкл Розенбаум и Джон Галлахер мл.. В феврале 2013 года на роль был утверждён Крис Прэтт. Актёр подписал контракт на съёмки в нескольких фильмах Marvel. Изначально Ганн мог предложить роль Звёздного Лорда Гленну Хоуэртону. В марте того же года Дейв Батиста получил роль Дракса Разрушителя. Также рассматривались кандидатуры Айзая Мустафа,  и Джейсона Момоа. Позже скульптор , придумавший маску Дарта Вейдера из «Звёздных войн», подтвердил своё участие в создании кинокомикса. В апреле 2013 года Зои Салдана была утверждена на роль Гаморы. Изначально персонажа могла сыграть Аманда Сейфрид, но она отказалась, так как не хотела тратить много часов на грим.

В апреле к составу актёров присоединились Майкл Рукер (Йонду Удонта) и Офелия Ловибонд (Карина). Тем временем Ли Пейс вошёл в финальные переговоры о роли злодея в картине. В мае Marvel предложила Джону Си Райли роль Романна Дея, а Гленн Клоуз — лидера Корпуса Нова Ирани Раэль. В июне 2013 года Бенисио дель Торо получил роль в кинокомиксе и подписал контракт на участие в нескольких фильмах Marvel. В июле на фестивале Comic-Con International создатели фильма подтвердили участие Пейса (Ронан Обвинитель), Карен Гиллан (Небула), Дель Торо (Коллекционер) и Джимона Хонсу (Корат). Брат Джеймса Ганна Шон исполнил в фильме несколько ролей. Сначала Шон получил роль Краглина Обфонтери, а потом Джеймс предложил ему сыграть енота Ракету в костюме захвата движения. Озвучивать персонажа доверили Брэдли Куперу. В декабре 2013 года Marvel подтвердила, что Вин Дизель будет озвучивать Грута. В мае 2014 года Джош Бролин получил роль Таноса. Большую часть фильма Танос общается с помощью голограммы, хотя он появляется в сцене с Ронаном и Небулой. В июне 2014 года Файги охарактеризовал Таноса и его приспешников как большой кусок соединительной ткани, который в будущем приведёт зрителей обратно в фильмы о Мстителях.

Съёмки 
Производство картины началось 6 июля 2013 года в Лондоне. Рабочее название проекта — Full Tilt (Полный наклон). Съёмки проходили в студиях Шеппертон и . 11 августа 2013 года съёмки начались в лондонском мосту Миллениум, сыгравшем роль планеты Ксандар. 3 сентября 2013 года Ганн сообщил, что было отснято чуть больше половины фильма. Съёмки официально завершились 12 октября 2013 года. Бюджет кинокомикса составил 232,3 миллиона долларов.

Художник по пластическому гриму Дэвид Уайт делал слепки с частей тела актёров, таких как Батиста, чтобы поэкспериментировать с материалами, использованными для создания персонажей. Уайт пытался не прибегать к современному внешнему облику существ, чтобы не нарушить видение Ганна. Всего было загримировано 2000 статистов, из которых 1000 участвовало в съёмках массовки. Дэвид Уайт изготовил две фигуры Ракеты в натуральную величину и бюст Грута. Когда Ганну впервые доверили съёмки фильма, перед ним стояла задача воссоздать красочный научно-фантастический мир и задействовать элементы криминальных фильмов 1950-х и 60-х годов. Художник-фантаст Крис Фосс отвечал за дизайн несколько космических кораблей, показанных в фильме. При съёмках картины Ганн вдохновлялся играми серии Mass Effect, персонажем Флэшом Гордоном, сериалом «На краю Вселенной» и франшизой «Звёздные войны».

Для съёмок оператор Бен Дэвис использовал камеры Arri Alexa XT. При создании вступительной сцены 1980-х годов Дэвис задействовал JDC Cooke Xtal (Crystal) Express. Остальная часть фильма была запечатлена на объективы Panavision Primo. Чтобы достичь правильного освещения каждой сцены, Дэвис тесно сотрудничал с художником-постановщиком Чарльзом Вудом. Работая с двумя полностью компьютерными персонажами, Ракетой и Грутом, Дэвис несколько раз снимал сцены. Сначала один раз с персонажами в кадре, а затем ещё один раз при их отсутствии.

Пост-продакшн 
В ноябре 2013 года Ганн признался, что пытался использовать множество практических эффектов во время съёмок. После премьеры картины «Тор 2: Царство тьмы» Файги сообщил, что в «Стражах Галактики» появится третий Камень Бесконечности, Камень Силы. В марте 2014 года состоялись досъёмки. Они проводились несколько недель в штабе-квартире Walt Disney Studios в Калифорнии. В мае Ганн рассказал, что в фильме представлено огромное количество второстепенных персонажей из вселенной Marvel. По мнению режиссёра, в «Стражах Галактики» показано намного больше персонажей среди всех фильмов Marvel Studios в тот момент. В фильме была представлена инопланетная раса Сакааранцев вместо , права на которых принадлежали 20th Century Fox.

7 июля 2014 года Ганн объявил в соцсетях, что пост-продакшн картины завершился. Изначально сцена после титров была отснята без участия Утки Говарда. Но в конце пост-продакшна монтажёр Фред Раскин попросил добавить персонажа. При создании сцены с танцующим малышом Грутом перед титрами Ганн сам выполнял танцевальные движения.

Музыка 

В качестве композитора был приглашён Тайлер Бэйтс, ранее работавший с Ганном над предыдущими фильмами. В фильм вошли песни 1960-х и 1970-х годов, такие как «». Они были записаны в кассетный плеер Квилла Walkman TPS -L2 , который служит для него способом оставаться на связи с Землёй, домом и семьёй, которую он потерял. Подбирая песни, Ганн просматривал чарты Billboard всех лучших хитов 70-х. Он загрузил несколько сотен песен и составил плейлист примерно из 120 треков, которые соответствовали бы тону фильма. Ганн слушал плейлист и визуализировал различные песни, выясняя, какая из них сработает лучше всего для конкретной сцены. Многие песни играли на съёмочной площадке, чтобы помочь актёрам и операторам найти идеальный ритм для кадра. «Moonage Daydream» Дэвида Боуи была единственная композицией, которую добавили во время пост-продакшна. Изначально во вступительных титрах должен был играть трек «Hooked on a Feeling», но в итоге Ганн выбрал «».

29 июля 2014 года лейбл Hollywood Records выпустил три альбома: музыка Тайлера Бэйтса к фильму; «Стражи Галактики: Улётный микс. Часть 1», в который вошло двенадцать треков из плеера Квилла, и расширенные версии двух альбомов. В августе 2014 года альбом с песням Квилла достиг вершины чарта Billboard 200, став первым в истории альбомом с ранее выпущенными треками, который возглавил чарт. 28 июня 2014 года Hollywood Records выпустил кассетную версию альбома «Улётный микс. Часть 1» в качестве эксклюзива для участников Дня музыкального магазина.

Релиз 
Мировая премьера фильма состоялась 21 июля 2014 года в театре Долби в Голливуде. Фильм вышел на экраны 31 июля 2014 года в Великобритании и в России, а в США — 1 августа в формате 3D и IMAX 3D.

Восприятие

Кассовые сборы 
«Стражи Галактики» заработали $ 333 176 600 в Северной Америке и $ 440 135 799 в других странах, а общая сумма кассовых сборов по всему миру составляет $ 773 312 399. Фильм стал третьим самым кассовым фильмом в кинематографической вселенной Marvel, позади «Мстителей» и «Железного человека 3» и третьим самым кассовым фильмом 2014 года (позади «Трансформеров: Эпохи истребления» и «Хоббита: Битвы пяти воинств»). Он также стал самым кассовым супергеройским фильмом 2014 года.

Отзывы и оценки 
Кинокритики высоко оценили «Стражей галактики». По данным Rotten Tomatoes, фильм получил 91 % положительных отзывов и среднюю оценку 7,7/10, по данным Metacritic, средняя оценка составила 76 из 100. RT обобщает отзывы критиков так: «„Стражи галактики“ настолько безбашенные, насколько ждали фанаты вечно чудаковатых фильмов Marvel — а ещё забавные, захватывающие, душевные и полные визуального великолепия».

Награды и номинации 
 2015 — две номинации на премию «Оскар»: лучший грим и причёски (Элизабет Янни-Георгиу, Дэвид Уайт), лучшие визуальные эффекты (Стефан Серетти, Николя Айтади, Джонатан Фокнер, Пол Корбулд).
 2015 — две номинации на премию BAFTA: лучший грим и причёски (Элизабет Янни-Георгиу, Дэвид Уайт), лучшие визуальные спецэффекты (Стефан Серетти, Николя Айтади, Джонатан Фокнер, Пол Корбулд).
 2015 — 4 премии и ещё 5 номинаций на «Сатурн»: лучшая экранизация комикса, лучший режиссёр (Джеймс Ганн), лучший сценарий (Джеймс Ганн, Николь Перлман), лучший актёр (Крис Прэтт), лучшая работа художника (Чарльз Вуд), лучший монтаж (Фред Раскин, Хью Уинборн, Крейг Вуд), лучшие костюмы (Александра Бирн), лучший грим (Элизабет Янни-Георгиу, Дэвид Уайт), лучшие спецэффекты (Стефан Серетти, Николя Айтади, Джонатан Фокнер, Пол Корбулд).
 2015 — номинация на премию «Энни» за лучшую анимацию персонажа в игровом кино.
 2015 — номинация на премию «Грэмми» за лучший саундтрек-компиляцию (Джеймс Ганн).
 2015 — номинация на премию «Хьюго» за лучшее драматическое представление — длинная форма (Джеймс Ганн, Николь Перлман).
 2015 — номинация на премию Гильдии сценаристов США за лучший адаптированный сценарий (Джеймс Ганн, Николь Перлман).
 2015 — победа в премии Общество кинокритиков Детройта за лучший киноансамбль (Стражи Галактики).

Сиквелы

Стражи Галактики. Часть 2 

Джеймс Ганн вновь выступит сценаристом и режиссёром запланированного студией сиквела. Премьера фильма состоялась 5 мая 2017 года.

Стражи Галактики. Часть 3 

В апреле 2017 года Ганн подтвердил, что вернётся для режиссуры и работы над сценарием третьей части, но в конце 2018 года Ганн был уволен студией Disney, и его работа над Стражи Галактики 3 была прекращена, однако в марте 2019 Ганн был вновь возвращён на пост режиссёра фильма, но теперь из-за занятости Джеймса Ганна над второй частью Отряда самоубийц фильм отложен до февраля 2021 года.

Комментарии

Примечания

Ссылки 

 
 

Фильмы США 2014 года
Фильмы США в 3D
Фильмы 2014 года в 3D
Фильмы IMAX
Фантастические фильмы 2014 года
Побег из тюрьмы в искусстве
Фильмы на английском языке
Фильмы по сценариям Джеймса Ганна
Фильмы Джеймса Ганна
Сага Бесконечности
 
Работы, получившие премию «Хьюго» за лучшую постановку (крупная форма)
Кинематографическая вселенная Marvel: Вторая фаза
Фильмы по сценариям Николь Перлман